Бе́рнард Ле́сли «Бе́рни» Спаркс (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Канады трёхкратный чемпион  и  (1966, 1968, 1969).

Играл на позиции второго и четвёртого, несколько сезонов был скипом команды.

В 1974 введён в Зал славы канадского кёрлинга, а в 2021-м — в Международный зал славы кёрлинга.

Достижения 
 : золото (, , ).
 : золото (, , ), серебро (), бронза (, , ).

 Команда «всех звёзд» () : , , , .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Bernie Sparkes – Curling Canada Stats Archive
 Видео:  (YouTube-канал «Curling Canada»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Члены Международного зала славы кёрлинга